Miejscowość w Polsce
 Stokowiec (Suchedniów)
Miejscowość na Ukrainie
 Stokowiec (rejon turczański)
Osoby noszące nazwisko Stokowiec:
 Piotr Stokowiec